Futbalový klub Spartak Vráble byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v západoslovenském městě Vráble. V sezóně 2015/16 hrál třetí slovenskou fotbalovou ligu, sk. Západ. Založen byl v roce 1919, zanikl v roce 2016 po fúzi s FC ViOn Zlaté Moravce.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu na Levickej ulici s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1919 – založení
 TJ Spartak Vráble (Telovýchovná jednota Spartak Vráble)
 TJ Tesla Vráble (Telovýchovná jednota Tesla Vráble)
 199? – FK Spartak Vráble (Futbalový klub Spartak Vráble)
 2016 – fúze s FC ViOn Zlaté Moravce ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1919
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
Vráble